Le sigle LCD peut signifier :
 en français :
 Langage de contrôle de données, des bases de données relationnelles ;
 en anglais :
 , soit « affichage à cristaux liquides »,
 LCD Soundsystem, un groupe de musique.

LCD est un code qui signifie :
 .